Cristóbal I de Baden (Baden-Baden, 13 de noviembre de 1453-ib., 19 de abril de 1527) fue margrave de Baden desde 1475 hasta 1515.

Vida 
Cristóbal era el mayor de los hijos varones de Carlos I, margrave de Baden-Baden y Catalina de Austria, una hermana del emperador Federico III. Construyó el Palacio Nuevo en Baden-Baden y se trasladó allí en 1479. En 1515 dividió sus posesiones entre sus hijos Bernardo, Felipe y Ernesto. De esta manera, Bernardo fundó la llamada "línea Bernardina" de Baden-Baden y Ernesto fundó la "línea Ernestina" de Baden-Durlach.

Matrimonio y descendencia 

El margrave Cristóbal se casó el 30 de enero de 1469 con Otilia de Katzenelnbogen (h. 1451 – 15 de agosto de 1517), una nieta del conde Felipe I de Katzenelnbogen. Tuvieron los siguientes hijos:
 Otilia (6 de junio de 1470 - 1490), abadesa en Pforzheim.
 Jacobo (6 de junio de 1471 - 27 de abril de 1511, Colonia), arzobispo de Tréveris.
 María (2 de julio de 1473 - 9 de enero de 1519); abadesa en Lichtenthal.
 Bernardo III de Baden-Baden (7 de abril de 1474 - 29 de junio de 1536).
 Carlos (21 de junio de 1476 - 7 de octubre de 1510), canónigo en Estrasburgo y Tréveris.
 Cristóbal (21 de julio de 1477 - 29 de marzo de 1508), canónigo en Estrasburgo y Tréveris.
 Felipe (10 de diciembre de 1478 - 17 de septiembre de 1533); margrave de Baden-Sponheim.
 Rodolfo (16 de junio de 1481 - 23 de septiembre de 1532), canónigo en Maguncia, Colonia, Estrasburgo y Augsburgo.
 Ernesto de Baden-Durlach (7 de octubre de 1482 - 6 de febrero de 1553).
 Wolfgang (10 de mayo de 1484 - 24 de junio de 1522).
 Sibila (26 de abril de 1485 - 10 de julio de 1518), casada el 24 de enero de 1505 con Felipe III de Hanau-Lichtenberg.
 Rosina (5 de marzo de 1487 - 29 de octubre de 1554), se casó dos veces:
 en 1503 con el conde Francisco Wolfgang de Hohenzollern.
 con Johann von Ow zu Wachendorf.
 Juan (m. 19 de junio de 1490).
 Beatriz (22 de enero de 1492 - 4 de abril de 1535), se casó en 1508 con Juan II, conde palatino de Simmern.
 Jorge (1 de julio de 1493 - 16 de noviembre de 1493).

Ancestros

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Referencias

Enlaces externos 
 

Margraves de Baden del siglo XVI (casa de Zähringen)
Margraves de Baden-Baden
Caballeros de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén
Margraves de Baden del siglo XV (casa de Zähringen)
Nacidos en Baden-Baden